efa – hebrajska jednostka objętości
 efa pstra, efa egipska (Echis coloratus) – gatunek węża z rodziny żmijowatych
 efa piaskowa (Echis carinatus) – gatunek węża z rodziny żmijowatych
 EFA (anh. Education for All) – program UNESCO Edukacja dla Wszystkich
 EFA (ang. European Film Academy) – Europejska Akademia Filmowa
 EFA (ang. European Free Alliance) – Wolny Sojusz Europejski
 EFA (ang. Essential Fatty Acid) – egzogenne kwasy tłuszczowe